Demjanjuk (Dem'janiuk, Demianiuk, Dem'yanyuk, Demyanyuk, ukrainska: Дем’янюк)
 Dmytro Demjanjuk
 John Demjanjuk, f.: Ivan Demjanjuk